Карл Фердинанд Рёмер (; 1818—1891) — немецкий геолог, минералог и палеонтолог.

Биография 
Родился 5 января 1818 года в семье адвоката в городе Хильдесхайм, рядом с Ганновером.

Окончил школу в Хильдесхайме, в 1836—1839 годах изучал юриспруденцию и естествознание в университетах Гёттингена и Гейдельберга. В 1840 году завершил обучение в Университете Берлина.

В 1842 году защитил диссертацию по палеонтологии моллюсков.

В 1845—1848 годах путешествовал по Северной Америке.

В 1847 году был приват-доцентом геологии и минералогии в Университете Бонна. 

С 1855 года — профессор, одновременно, работал профессором геологии, палеонтологии и минералогии в Университете Бреслау. Был директором Минералогического кабинета.

В 1850-х годах изучал геологию в Англии, Франции, Испании, Швейцарии, Швеции, Норвегии, России и Турции.

В 1874 году был избран членом-корреспондентом Императорской Санкт-Петербургской академии наук.

Скончался 14 декабря 1891 года в Бреслау.

Семья 
 Брат — Рёмер, Герман
 Брат —

Награды 
 1885 — Медаль Мурчисона

Членство в организациях 
 1859 — член Геологического общества Лондона
 1869 — член-корреспондент Королевской академии наук в Берлине
 1873 — почётный член Императорского минералогического общества в Санкт-Петербурге
 1874 — член-корреспондент Санкт-Петербургской академии наук по физико-математическому отделению, разряд физических наук.
 1885 — член-корреспондент Баварской академии наук

Библиография 
 

 «Das rheinische Uebergangsgebirge» (Ганновер, 1844),
 «Texas, mit besonderer Rücksicht auf deutsche Auswanderung und die physikalischen Verhältnisse des Landes» (Бонн, 1849),
 «Die Kreidebildungen von Texas und ihre organischen Einschlüsse» (Бонн, 1852),
 «Die silurische Fauna des westlichen Tennessee» (Бреславль, 1860),
 «Die fossile Faune der silurischen Diluvialgeschiebe von Sadewitz bei Oels»(ib., 1861),
 «Geologie von Oberschlesien» (ib., 1870),
 «Lethaea palaeozoica» (Штутгарт, 1876—83, 2 т. с атласом),
 «Lethaea erratica» (Берлин, 1885).

Вместе с Бронном издал «Lethaea geognostica» (3 изд., Штутгарт, 1852—56).

Примечания

Литература 
 

Геологи Германии
Ректоры Вроцлавского университета
Преподаватели Вроцлавского университета
Преподаватели Боннского университета
Члены Прусской академии наук
Члены Баварской академии наук
Члены Гёттингенской академии наук
Члены-корреспонденты Петербургской академии наук